Риас:

 РИАС — радиокомпания в Западном Берлине, работавшая с 1946 по 1993 под контролем американских оккупационных властей.
 Риас — торговая марка фунгицида на основе дифеноконазола.